In 2017 werd het 71ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 11 maart tot 8 juli. Real Ariquemes, vorig seizoen nog als Real Desportivo, werd kampioen en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2018, Copa Verde 2018 en Série D 2018. Vicekampioen Barcelona plaatste zich eveneens voor de Série D.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rondon